Plusieurs personnes se nomment Thomas Hampson :
 Thomas Hampson (1907-1965), athlète et champion olympique britannique ;
 Thomas Hampson (1955-), baryton américain ;